Het seizoen 2007/2008 was het 82ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 70ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van Cesare Prandelli, die bezig was aan zijn derde seizoen in Florence, eindigde La Viola op de vierde plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de play-offronde van de UEFA Champions League werd afgedwongen.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2007/08 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2007/08 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de strijd om de Coppa Italia.

UEFA Cup 

ACF Fiorentina werd uitgeschakeld in de halve finale van Europa's op een na belangrijkste clubcompetitie door het Schotse Rangers FC. Op het 0-0 gelijkspel in Ibrox Stadium volgde op eigen veld een nederlaag na strafschoppen (2-4).

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2007/08 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de strijd om de UEFA Cup 2007/08.

2008
Fiorentina